Шакуны (транслит: Šakuny, бел: Шакуны) — деревня в Пружанском районе Брестской области. Входит в состав Шеневского сельсовета. Находится в 8 км к юго—западу от Пружан, восточнее трассы . Население — 13 жителей (2007 г.).

История 
Во времена Российской империй — в составе Михайловской волости Пружанского уезда Гродненской губернии.

Во времена Польской республики — в составе гмины Шани Пружанского повета Полесского воеводства.

Транспорт 
Автомобильные дороги  Пружаны — Видомля и  Шани — Котёлки — Шакуны.

Туристическая информация 
 Дом Григория Ширмы.
 Усадьба Александра Янушкевича «Трусавица». На территории 1,5 га расположены дом с тремя двухместными гостевыми комнатами, баня, музей крестьянского труда, банкетный зал. Усадьба предлагает пешие и велосипедные походы, круглогодичное катание на лошадях (телегах, санях), сбор ягод, грибов и зелени, организацию корпоративных мероприятий.

Известные выходцы 
 Григорий Ширма — белорусский хоровой дирижёр, фольклорист, общественный и музыкальный деятель, публицист, литературовед.

Примечания

Ссылки 

 Надвор’е ў Шакунах

Населённые пункты Пружанского района